Генрих Рейнгардт (; 29 марта 1903, Щецин — 14 июля 1990, Аргентина) — немецкий шахматист.

В составе сборной Германии победитель 8-й Олимпиады (1939) в Буэнос-Айресе.

Спортивные достижения

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Германии
Шахматисты Аргентины